Сен-Бонне́-де-Фур () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Монмаро. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03219.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 200 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 132 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 86 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 65,2 %, в 1999 году было 60,4 %). Из 86 активных работали 69 человек (36 мужчин и 33 женщины), безработных было 17 (8 мужчин и 9 женщин). Среди 46 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Бонне XI века. Исторический памятник. В XIV веке была достроена часовня в готическом стиле. В 1894 году в шпиль колокольни ударила молния, в результате чего он искривился.
 Замок Ла-Брос XV века

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье